Кэ́рри Галу́ша (; урождённая Кэ́рри Ку́и, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 Команда «всех звёзд» () чемпионата Канады среди женщин: .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Кэрри — из семьи кёрлингистов: она дочь Фреда Куи (), бывшего кёрлингиста, который долгое время был тренером её команды; её брат Кевин Куи — скип команд Альберты и Канады, неоднократный чемпион Канады и мира; её брат-близнец Джейми Куи — скип команды, не раз выступавшей на чемпионате Канады от Северо-Западных территорий.

Работает в правительстве Северо-Западных территорий.

Замужем. Один ребёнок.

Примечания

Ссылки 
  (стр. 19—20)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады